św. Trofim – uczeń św. Pawła
 św. Trofim (zm. III w.) – pierwszy biskup Arles i apostoł Galii
 św. Trofim (zm. 276-282) – męczennik z Antiochii Pizydyjskiej
 św. Trofim (zm. ok. 284-305) – kapłan i męczennik
 św. Trofim (zm. ok. 286-305) – męczennik z Nikomedii
 św. Trofim (zm. ok. 308) – męczennik z Laodycei